Валенсуэла () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Валенсуэла, Луиса (род. 1938) — аргентинская писательница.
 Валенсуэла, Мильтон (род. 1998) — аргентинский футболист.
 
 Валенсуэла, Хуан Карлос (род. 1984) — мексиканский футболист.

Топоним 
 Валенсуэла — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валенсуэла-де-Калатрава — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Валенсуэла — город на Филиппинах, входит в состав региона Метро-Манила.